Лы (язык) — тайский язык. Язык народа лы.
 Язык ли — тай-кадайский язык. Язык народа ли.